Nicola Bruscantini – ex calciatore italiano
 Sesto Bruscantini – basso-baritono italiano